Mattina, momento della giornata
Mattina (Ungaretti), poesia di Giuseppe Ungaretti